

Biologia 
 GUC – codone del codice genetico a cui corrisponde la valina

Codici 
 guc – codice ISO 639-3 della lingua wayuu